

Райн — місто, штат Джорджія
 Райн — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Рейн (значення)